Kaskazini (Swahili für „Norden“) steht für:

 Pemba Kaskazini, eine Region in Tansania
 Unguja Kaskazini, eine Region in Tansania
 Kaskazini A (Distrikt), ein Distrikt der tansanischen Region Unguja Kaskazini
 Kaskazini B (Distrikt), ein Distrikt der tansanischen Region Unguja Kaskazini